Miajadas kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Miajadas (kommunhuvudort), Extremadura, Provincia de Cáceres, 
 Miajadas (kommun), Extremadura, Provincia de Cáceres, 

Robotskapade Spanienförgreningar